De naam van twee plaatsen in Hawaï:
Kailua (Honolulu county)
Kailua (Hawaii county)